Richmond-Wolfe peut faire référence à :
 Richmond-Wolfe, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ;
 Richmond-Wolfe, district électoral de l'Assemblée législative du Québec ;
 Richmond—Wolfe, circonscription électorale de la Chambre des communes du Canada.